Федюшина — жіноча форма прізвища Федюшин
 Федюшина Валентина (* 1965) — радянська, українська та австрійська легкоатлетка, рекордсменка України, учасниця трьох Олімпійських ігор.
 Федюшина Тетяна Андріївна — заступник директора департаменту — начальник відділу Міністерства молоді та спорту України, відзначена орденом Княгині Ольги III ступеня.

Примітки 

жіночі форми прізвищ